Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2001 vond plaats van 1 tot en met 7 oktober 2001 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de zesde editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2001. Er werd gespeeld op overdekte tapijt­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Zwitserse titelverdedigster Martina Hingis bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Jelena Dementjeva.

Het vijfde reekshoofd, Jelena Dokić uit Joegoslavië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als achtste geplaatste Russin Jelena Dementjeva in twee sets. Dokić wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Moskou op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, alle drie in 2001. Zij incas­seerde US$ 175.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was als derde geplaatst, en kreeg bijgevolg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor echter haar openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Cara Black en Jelena Lichovtseva, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Martina Hingis en Anna Koernikova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Russische koppel Jelena Dementjeva en Lina Krasnoroetskaja in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tiende gezamen­lijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast 24 dubbelspeltitels met andere partners; Russin Koernikova vier.

De Belgische Laurence Courtois speelde samen met Åsa Carlsson uit Zweden – zij verloren hun openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2001
Moskou